Міллс або Міллз () — англійське прізвище похідне від  — млин. Відомі носії:

 Бернард Ярнтон Міллс (; 1920—2011) — австралійський астроном.
 Біллі Міллс (; нар. 1938) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1964).
 Ганна Міллс (; нар. 1988) — британська яхтсменка, олімпійська медалістка (2012).
 Гері Леонард Міллс (; нар. 1981) — англійський футболіст, гравець Лінкольн Сіті.
 Денні Міллз (; 1977) — колишній англійський футболіст, захисник.
 Джилл Міллз (; 1972) — американська спортсменка у силових видах спорту.
 Джон Атта Міллс (; 1944—2012) — президент Гани з 2009 до 2012 року.
 Еліс Міллс (; нар. 1986) — австралійська плавчиня, олімпійська чемпіонка (2004).
 Кріс Міллс ( 1970) — американський баскетболіст, форвард.
 Майк Міллз (; 1958) — бас-гітарист гурту R.E.M..
 Мік Міллс (; нар. 1949) — англійський футболіст, що грав на позиції захисника. Після завершення ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Роберт Міллс (; 1927—1999) — американський фізик.
 Террі Міллс (,  1967) — американський баскетболіст, форвард.
 Чарльз Райт Міллс (; 1916—1962) — американський соціолог, публіцист, один з основоположників ліворадикального напрямку в американській соціології.

Див. також 
 Міллс (округ)
 Міллз (Вайомінг)

Англійські прізвища